Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2015 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2014 года.

Общее количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 181 человек, составив 1826 человек.

Общий капитал участников списка составляет 7,05 трлн долларов, что на 0,65 трлн больше чем в предыдущем году.

Тройка богатейших людей планеты

Первые тридцать миллиардеров

Ссылки 
 The World's Billionaires

Миллиардеры